Esta é uma lista das transferências mais caras do futebol inglês. O Chelsea, é protagonista da maior transferência. O Belga Romelu Lukaku é o jogador mais caro da história do futebol inglês, somando todas as transações em 115 milhões de euros em 2021.

Lista das transferências

Ver também 
Recorde de transferências do futebol
Transferências mais caras do futebol espanhol
Transferências mais caras do futebol brasileiro
Transferências mais caras do futebol inglês
Transferências mais caras do futebol alemão
Transferências mais caras do futebol italiano

Ligações externas 
Regras de transferência da FIFA (PDF)

Transferencias Caras
Listas de itens mais caros